Acaju se poate referi la:

 Mahon (Swietenia mahagoni) – specie de arbori din regiunea tropicală a Americii
 Mahon american (Swietenia macrophylla) – specie de mahon 
 Swietenia humilis – specie de mahon din Mexic, Costa Rica, Honduras

 Caju, nume alternativ pentru acest arbore